Kirowske (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Kirowske, Stadt in der Oblast Donezk

Siedlungen städtischen Typs:
 Kirowske (Kirowske), in der Autonomen Republik Krim, Rajon Kirowske

Dörfer und Siedlungen:
 Kirowske (Tschornomorske), in der Autonomen Republik Krim, Rajon Tschornomorske
 Kirowske (Wassylkiwka), in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Wassylkiwka
 Kirowske (Saporischschja), in der Oblast Saporischschja, Rajon Wilnjansk
 Kirowske (Tschernihiw), in der Oblast Tschernihiw, Rajon Borsna

 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Dianiwka (Діанівка)
 ehemaliger Name einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Dnipropetrowsk, siehe Obuchiwka

Siehe auch:
 Rajon Kirowske
 Kirowski
 Kirowsk